Hedychrum — род ос-блестянок из подсемейства Chrysidinae (триба Elampini). 130 видов. Обитают в основном в Палеарктике, однако их также можно встретить в Африке, в Северной и Южной Америках.

Описание 
Пестрые металлически блестящие осы длиной 0,5—1 см.

Экология 
Паразитируют на осах.

Классификация 
По данным каталога перепончатокрылых России (2017) в мире более 129 видов, в Палеарктике 59, в России 14 видов.
В Европе встречаются:

 Hedychrum alfierii Trautmann, 1927
 Hedychrum alterum Lepeletier, 1806
 Hedychrum aulicum Spinola, 1843
 Hedychrum aureicolle Mocsary, 1889
 Hedychrum brasilianum Dahlbom, 1854
 Hedychrum caerulescens Lepeletier, 1806
 Hedychrum callosum Radoszkovsky, 1877
 Hedychrum chalybaeum Dahlbom, 1854
 Hedychrum chloroideum Dahlbom, 1854
 Hedychrum coelestinum Spinola, 1838
 Hedychrum confusum
 Hedychrum crassitarse Rosa, 2019
 Hedychrum cyaneum Brulle, 1846
 Hedychrum cyaneum Mocsary, 1889
 Hedychrum davidi du Buysson, 1900
 Hedychrum difficile Spinola, 1851
 Hedychrum erschovi Radoszkowski, 1877
 Hedychrum flammulatum Smith, 1859
 Hedychrum formosanum Mocsary, 1911
 Hedychrum frivaldszkyi Mocsary, 1889
 Hedychrum gerstaeckeri Chevrier, 1869
 Hedychrum gracile Semenov-Tian-Shanskij, 1967
 Hedychrum gracilentum Mocsary, 1911
 Hedychrum japonicum Cameron, 1887
 Hedychrum lama du Buysson, 1891
 Hedychrum latitudum Linsenmaier, 1959
 Hedychrum linsenmaieri Rosa, 2019
 Hedychrum longicolle Abeille de Perrin, 1877
 Hedychrum luculentum Forster, 1853
 Hedychrum lugubre Cameron, 1897
 Hedychrum manchurianum Tsuneki, 1950
 Hedychrum massaicum Cameron, 1910
 Hedychrum mavromoustakisi Trautmann, 1929
 Hedychrum micans Lucas, 1849
 Hedychrum migliaccioi Rosa, 2019
 Hedychrum minutum 
 Hedychrum niemelai Linsenmaier, 1959
 Hedychrum nitidum Lepeletier, 1806
 Hedychrum nobile (Scopoli, 1763)
 Hedychrum parvicavitale Linsenmaier, 1994
 Hedychrum polite Scopoli
 Hedychrum radoszkowskyi du Buysson, 1893
 Hedychrum rufipes Du Buysson, 1893
 Hedychrum rutilans Dahlbom, 1854
 Hedychrum simile Mocsary, 1889
 Hedychrum sinicum Semenov-Tian-Shanskij, 1967
 Hedychrum solsky Radoszkowski, 1877
 Hedychrum stilboides Walker, 1871
 Hedychrum szaboi Mocsáry, 1889
 Hedychrum taiwanense Tsuneki, 1970
 Hedychrum takasago Tsuneki, 1970
 Hedychrum testaceum Linsenmaier, 1968
 Hedychrum timidum Dahlbom, 1854
 Hedychrum tobiasi Kilimnik, 1993
 Hedychrum violaceum
 Hedychrum virens Dahlbom, 1854
 Hedychrum viridilineolatum Kilimnik, 1993
 Hedychrum zenobia Rosa, 2019

Дополнение (2022) 
 Hedychrum oxente Lucena, 2022

Примечания

Литература 
 Килимник А. Н. Осы-блестянки рода Hedychrum Latreille. (Hymenoptera, Chrysididae) Восточной Европы // Энтомол. обозр. 1993. Т. 72, вып. 2. С. 388—400.

Ссылки 
 Род Hedychrum (Hymenoptera Online Database)
 Род Hedychrum (Fauna Europaea)

Осы-блестянки
Роды перепончатокрылых